Отаго () — діалектне слово з Південноострівного маорійської мови, в Північноострівному варіанті . В перекладі означає або "ізольоване поселення" або "місцина червоної землі". Так називається невелике рибальське село , яке й дало назву решті навколишніх топонімів. 

Отакоу — село в агломерації Данідіна, на однойменному півострові, в однойменній бухті. (, ).

Отаго — регіон на Південному острові. Населення  осіб (оц.2013-07-01) ().

Отаго — видовжений на 30 км півострів. Населення  осіб (оц.2013-07-01) Входить в агломерацію Данідіна. (, ).

Отаго — тихоокеанська бухта, на східному узбережжі Південного острова. Бухта є залишками кратера згаслого вулкана. В бухті розташоване місто Данідін. ().

Отаго — перший університет Нової Зеландії, заснований 1869 року.  студентів (2006). Місто Данідін, , .

Посилання